The Awful Truth (film) - een romantische komedie uit 1937 met Cary Grant en Irene Dunne
 The Awful Truth (televisieserie) - een satirische televisieserie van Michael Moore